Чистов Андрій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чистов Валентин Петрович — радянський хокеїст, центральний нападник.
 Чистов Павло Васильович — радянський діяч органів державної безпеки, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Чистов Сергій Олександрович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Чистов Станіслав Михайлович — російський хокеїст, лівий нападник.